

Топоніми
Айкава (Наґоя) — квартал в Наґоя, Айті.
Айкава (Айті) — село в префектурі Айті.
Айкава (Канаґава)
Айкава (Ніїґата)

Прізвище 
Айкава — японське прізвище.
Айкава Йошісуке — японський підприємець, засновник Nissan.